GMU est un sigle pouvant désigner :
 George Mason University, une université américaine ;
  (où GMU signifie George Mason University), une station sur la ligne orange du Métro de Washington ;
 , une forme d'enseignement en Écosse qui permet aux élèves de recevoir un enseignement principalement en gaélique écossais, l'anglais étant enseigné comme langue secondaire.

GMU est un code pouvant signifier :
 

Code IATA des aéroports